Slovo Vertikála může znamenat:

 Vertikála – svislice, přímka kolmá na horizontálu
 Vertikála (Český rozhlas) – pořad Českého rozhlasu
 Vertikála (Poruba) – ocelová plastika v Ostravě-Porubě
 Vertikála - mysterium ticha – český krátkometrážní amatérský film z roku 2011